Эндрю Глизон (; , Фресно, Калифорния — ) — американский , известный своим решением пятой проблемы Гильберта, участием в расшифровке кодов во время Второй мировой войны и участием в реформировании преподавания математики. В его честь названы теорема Глизона и граф Глинвуда — Глизона.

Биография 
Родился в Фресно (Калифорния), был младшим из троих детей в семье. Его отец — ботаник и эколог Генри Аллан Глизон. Окончил Йельский университет в 1942 году и до 1946 года Военно-морском флоте США, где он был членом команды, ответственной за раскрытие японских кодов.

В 1946 году был избран членом общества Гарвардского университета (англ. Harvard Society of Fellows). До 1992 года был профессором математики и философии Гарвардского университета. Глизон стал известным после своего решения пятой проблемы Гильберта (совместно с Дином Монтгомери и Лео Циппином).

Членство в академиях 
Глизон был избран членом Национальной академии наук США, Американского философского общества и Американской академии искусств и наук. В 1981—82 годах был президентом Американского математического общества.

Ссылки 
 
 Bolker, Ethan D. et al. Andrew M. Gleason 1921—2008 — Notices of the American Mathematical Society 56 (10): 1236—1267.

Криптографы США
Выпускники Йельского университета
Президенты Американского математического общества
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Национальной академии наук США
Математические аналитики
Топологи
Профессора Гарвардского университета